ЭСТ — аббревиатура.
 Электросудорожная терапия — метод лечения.
 Э.С.Т. — российская рок-группа.

См. также
 Эст тренинг — система психологических тренингов
 Esbjörn Svensson Trio (E.S.T.) — шведский джазовый коллектив